Na domácí frontě může být:

 Na domácí frontě (román) – román finského spisovatele Kariho Hotakainena
 Na domácí frontě (Star Trek) – epizoda čtvrté sezóny seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine